Île Gonzalo peut désigner au moins deux îles du Chili, en région de Magallanes et de l'Antarctique chilien :
 Île Gonzalo (Cabo de Hornos), dans l'archipel Diego Ramirez, sur la commune de Cabo de Hornos,  ;
 Île Gonzalo (Natales), dans l'archipel de la Reine Adélaïde, à l'ouest de l'île Pacheco, sur la commune de Natales, .